La Prva hrvatska nogometna liga 2021-2022, conosciuta anche come Hrvatski Telekom Prva liga 2021-2022 per motivi di sponsorizzazione, è stata la 31ª edizione della massima serie del campionato di calcio croato, iniziata il 16 luglio 2021 e terminata il 21 maggio 2022. La , squadra campione in carica, si è riconfermata anche in questa stagione per la 23ª volta nella propria storia.

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2020-2021 è stato retrocesso il , mentre dalla Druga HNL è stato promosso lo .

La Prva HNL è passata dal 20º al 18º posto del ranking UEFA e rimane con un posto per le qualificazioni alla Champions League.

Regolamento 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La prima classificata è campione di Croazia e si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2022-2023.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto si qualificano per il secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2022-2023, la vincitrice della Coppa di Croazia, invece, al terzo turno.
L'ultima classificata retrocede direttamente in Prva NL 2022-2023.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Croazia e qualificata alla UEFA Champions League 2022-2023.
      Qualificate alla UEFA Europa Conference League 2022-2023.
      Retrocessa in 2.HNL 2022-2023.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-18

Calendario 19-36

Statistiche

Individuale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Druga HNL 2021-2022
Treća HNL 2021-2022
Coppa di Croazia 2021-2022

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale su Prvahnl.hr
Sito della federazione su hns-cff.hr
Prva HNL su UEFA.com

Campionato croato di calcio
Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
Prva hrvatska nogometna liga